В данной статье представлены данные об увековечивании памяти русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Музеи П. И. Чайковского 
 Алапаевск — Музей П. И. Чайковского. Установлен памятник, автор Василий Ушаков.
 Браилов — Музей П. И. Чайковского и Н. Ф. фон Мекк.
 Воткинск — Музей-усадьба П. И. Чайковского.
 Каменка — Каменский государственный историко-культурный заповедник (Мемориальный музей Пушкина и Чайковского).
 Клин — Государственный дом-музей П. И. Чайковского. Установлен памятник, автор — член-корреспондент Российской академии художеств Александр Рожников.
 Москва — Музей «П. И. Чайковский и Москва» (Кудринская пл., д. 46/54).
 Низы — Музей П. И. Чайковского, в здании усадьбы Н. Д. Кондратьева.
 Таганрог — комната-музей в Доме Чайковского.

Памятники 
В 1954 году в Москве был открыт первый памятник Чайковскому. С 1987 года памятник композитору планируют открыть в Санкт-Петербурге. В 1967 году памятник открыт памятник во Владимире.

Мемориальные доски

Фильмы о жизни и творчестве 
 «Третья молодость» (1965), в роли композитора — Олег Стриженов
 «Чайковский» (1969), режиссёр: Игорь Таланкин; биографический фильм. В главной роли — Иннокентий Смоктуновский
 «Любители музыки» (1971), режиссёр: Кен Расселл — вольный пересказ биографии композитора; в роли композитора — Ричард Чемберлен
 «Апокриф: музыка для Петра и Павла» (2004), режиссёр: Адель Аль-Хадад, в роли композитора — Андрей Савостьянов
 «Фонограф» — короткометражный фильм Кирилла Серебренникова (2016) о сеансе звукозаписи, состоявшемся в январе 1890 года, в котором приняли участие Чайковский и его знакомые музыканты

Экранизация произведений 
 Евгений Онегин (1958)
 Пиковая дама (1960)
 Спящая красавица (1964)
 Лебединое озеро (1968)
 Щелкунчик (мультфильм, 1973)
 Щелкунчик и мышиный король (мультфильм, 1999)
 Щелкунчик (мультфильм, 2004)
 Щелкунчик и Крысиный Король (фильм, 2010)

Названы в честь Чайковского 
 Город Чайковский в Пермском крае (два памятника композитору в городе).
 Кратер Чайковский на планете Меркурий.
 Международный конкурс имени П. И. Чайковского — международный музыкальный конкурс, проводимый с  года с периодичностью раз в 4 года.
 Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Носит имя выдающегося композитора с 1993 года. 
 Концертный зал имени П. И. Чайковского Московской филармонии.
 Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского.
 Четырёхпалубный круизный речной теплоход «Петр Чайковский».
 Лайнер Airbus A350 (A350-900) авиакомпании «Аэрофлот» носит имя «П. Чайковский».
 Улица в Костроме
В 1961 году английскими учёными-исследователями в Антарктиде именем П. И. Чайковского названа гора ( 71°14' ю. ш., 73°31' з. д). 

 Алматы — Музыкальный колледж им. П. И. Чайковского ( установлен памятник перед зданием).
 Воткинск — Воткинский музыкально-педагогический колледж им. П. И. Чайковского (с 2008 года).
 Екатеринбург — Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского (колледж).
 Ереван — Средняя специальная музыкальная школа им. П. И. Чайковского.
 Йошкар-Ола — Детская школа искусств им. П. И. Чайковского (ул. Пушкина, 34).
Киев — Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского (Киевская консерватория).
 Москва — Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского (установлен памятник перед её зданием).
 Новочеркасск — в 1938 году Детской музыкальной школе присвоено имя П. И. Чайковского.
Оренбург — Детская музыкальная школа № 1 им. П. И. Чайковского (пер. Каширина, 31).
 Санкт-Петербург — ДШИ им. П. И. Чайковского (Колпино, наб. Комсомольского канала, д. 10/1).
 Северск — ДМШ им. П. И. Чайковского.
 Ужгород — Ужгородская ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского.
 Улан-Удэ — Колледж искусств им. П. И. Чайковского.
Челябинск — Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского, памятник перед его зданием.

В нумизматике и бонистике

В филателии 
Впервые портреты П. И. Чайковского были изображены в 1940 году на трёх из серии пяти почтовых марок СССР, посвящённой 100-летию композитора. В СССР, России и других странах неоднократно выпускались почтовые марки с изображением композитора и сцен из балетов, поставленных на музыку П. И. Чайковского. Его портрет был в 1951 году среди портретов пяти великих русских композиторов на марке, отпечатанной к 175-летию Большого театра, и на марках посвящённых проведению международных музыкальных конкурсов имени П. И. Чайковского (1958, 1962, 1966, 1974). Последняя советская почтовая марка с его портретом была выпущена к 150-летнему юбилею в 1990 году.

28 мая 2015 года почта России к 175-летию П. И. Чайковского выпустила в обращение почтовый блок, на марке которого изображён портрет композитора на фоне Московской государственной консерватории.

В топонимике 

Именем Чайковского названы улицы во многих городах России и стран бывшего СССР, в том числе в Нижнем Новгороде, Бийске, Сочи, Улан-Удэ. В Москве находится площадь Чайковского. В Санкт-Петербурге его имя получила бывшая Сергиевская улица, где находилось Императорское училище правоведения, в котором юный Чайковский учился в 1852―1859 годах.

Именем Чайковского назван город в Пермском крае

Примечания

Литература 

Пётр Чайковский